Pickering Operations Complex () — небоскрёб в Сингапуре. Штаб-квартира компании SingTel, также в нём расположен отель компании. Имеется 45 этажей, 43 из которых надземные. Строительство было завершено в 1986 году.

Конструкция дома сделана из железобетона, и по своему дизайну похожа на рядом расположенный OCBC Centre.

См. также 
 Список самых высоких зданий Сингапура

Ссылки 
 Pickering Operations Complex на Emporis.com  
 Pickering Operations Complex на SkyscraperPage.com  

Небоскрёбы Сингапура
Небоскрёбы высотой от 150 до 199 метров
Небоскрёбы, построенные в 1986 году
Раффлз-плейс
Офисные здания Сингапура
Центральный регион Сингапура